Desa Kedungcangkring kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungcangkring (administrativ by i Indonesien, lat -7,55, long 112,71), Jawa Timur, 
 Desa Kedungcangkring (administrativ by i Indonesien, lat -8,03, long 111,81), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar